Papà Lebonnard –  film del 1920 diretto da Mario Bonnard
 Papà Lebonnard –  film del 1939 diretto da Jean de Limur